Mandora

Outros
Mandora (cratera)
Mandora - uma personagem dos ThunderCats

Desambiguação